

Cinema 
 Right Here Right Now – film del 2004 diretto da Matthew Newton

Musica 
 Right Here, Right Now – singolo dei Jesus Jones del 1990
 Right Here, Right Now – video album dei Van Halen del 1993
 Right Here, Right Now – singolo di Fatboy Slim del 1999
 Right Here, Right Now – video album delle Atomic Kitten del 2002
 Right Here, Right Now – singolo di Agnes del 2005
 Right Here, Right Now – singolo di Giorgio Moroder del 2015
 Right Here, Right Now – album di Jordin Sparks del 2015